Il National Invitation Tournament 1969 fu la 32ª edizione del torneo. Venne vinto dalla Temple University; il  miglior giocatore fu Terry Driscoll.

Squadre

Risultati

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1969
1969